Emmen (Drenthe), commune néerlandaise en province de Drenthe.
 Emmen (Overijssel), hameau néerlandaise en commune de Dalfsen, en province d'Overijssel
 Emmen (Lucerne), commune du canton de Lucerne en Suisse